Niemcy:
 Heuchlingen – dzielnica Schrozberga
 Heuchlingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb